Ро́берт Ви́ктор «Бо́бби» Тэ́мблинг (; родился 18 сентября 1941 года в Сторрингтоне, Суссекс, Англия) — английский футболист и футбольный тренер. Наибольшую известность Тэмблинг получил, выступая за английский клуб «Челси» на позиции нападающего, к тому же он был долгое время капитаном команды, и сборную Англии. Является вторым, после Фрэнка Лэмпарда, рекордсменом «Челси» по количеству голов забитых за клуб — 202 гола. По результатам голосования на официальном сайте «Челси», он вошёл в список Легенд клуба.

Клубная карьера 
Бобби Тэмблинг впервые сыграл за «Челси» в 17 лет в феврале 1959 года и забил победный гол в матче 3:2 с «Вест Хэм Юнайтед». Это был первый из 202 его голов, которые долгое время оставались клубным рекордом. Два следующих года Тэмблинг играл — в большинстве случаев как вингер, но пика своей карьеры в качестве наиболее плодотворного автора голов он достиг только после ухода Джимми Гривза в 1961 году. Тэмблинг забил 22 гола в первый свой полноценный сезон, хотя «Челси» вылетел тогда из Первого дивизиона. Годом позже он стал самым молодым капитаном «Челси» и вернул клуб обратно в Первый дивизион, забив 37 голов. Бобби с легкостью продолжил забивать и дальше в течение шестидесятых, когда «Челси» бился за основные трофеи. Но единственным его трофеем с «Челси» стал Кубок Футбольной лиги в 1965 году. В финале с «Лестер Сити» он забил один из голов. Тэмблинг стал первым «синим», который забил в финале Кубка Англии, пусть его гол и был лишь голом престижа. Ранее в том сезоне Тэмблинг забил пять голов в победе 6:2 над «Астон Виллой». Никто ещё не забивал столько за «Челси» в матче чемпионата. Когда начались семидесятые у Тэмблинга начался спад, в сезоне 1969/70 он сыграл только 7 матчей. Тем летом он ушёл в «Кристал Пэлас», не сыграв в финале Кубка Англии.

Тренерская карьера

Международная карьера

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Статистика игрока.

Итого: 3 матча / 1 гол; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные достижения 

 Челси
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1965
 Итого: 1 трофей

 Корк Селтик
 Чемпион Ирландии: 1973/74
 Итого: 1 трофей

Личные достижения 
 Награда за особые заслуги перед «Челси» (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerbase.com 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru 
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Корк Селтик»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Уотерфорд»
Игроки ФК «Шемрок Роверс»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Корк Селтик»
Тренеры ФК «Корк Сити»